Anthriscus stenophyllus är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Anthriscus stenophyllus ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
stenophyllus